Гидроразведчик Облако  ВМС Императорской Японии  — цельнометаллический одномоторный гидросамолет ВМС Императорской Японии.

Разработан авиационным заводом «Аити» под руководством Кисиро Мацуо и Ясусиро Озава. Принят на вооружение ВМС Императорской Японии летом 1943 г., строился малой серией. Использовался как разведчик и пикирующий бомбардировщик. Условное обозначение ВВС союзников — «Пол» («Paul»).

Характеристики

Примечания

Ссылки 
 E16A. Энциклопедия «Уголок неба».

Гидросамолёты Второй мировой войны
Разведывательные самолёты Второй мировой войны
Бомбардировщики Второй мировой войны
Самолёты Японии
Самолёты Aichi
Поплавковые самолёты
Палубные гидросамолёты